Gelatinopycnis är ett släkte av svampar. Gelatinopycnis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gelatinopycnis